Яблоков — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Яблоков, Алексей Владимирович (1933—2017) — основатель и президент Центра экологической политики России, член-корреспондент АН СССР-РАН.
 Яблоков, Андрей Поликарпович (1854 — ?) — духовный писатель.
 Яблоков, Владимир Сергеевич (1901—1973) — советский геолог и историк науки.
 Яблоков, Герман (Хаим Яблоник, 1903—1981) — американский еврейский артист, певец, композитор, поэт, драматург, режиссёр, продюсер.
 Яблоков, Дмитрий Дмитриевич (1896—1993) — советский терапевт, академик АМН СССР, лауреат Государственной премии.
 Яблоков, Евгений Александрович (род. 1956) — российский литературовед, специалист по творчеству М. Булгакова, А. Платонова, А. Грина.
 Яблоков, Игорь Николаевич (род. 1936) — советский и российский религиовед.
 Яблоков,  Илья Александрович (род. 1984) —  историк, медиаэксперт. 
 Яблоков, Илья Олегович (род. 2003) — российский фигурист.
 Яблоков, Николай Матвеевич (1911—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Яблоков, Николай Павлович (1925—2021) — советский и российский криминалист.
 Яблоков, Станислав Юрьевич (род. 1993) — российский футболист.
 Яблоков, Юрий Сергеевич (род. 1969) — российский государственный деятель.

Составные фамилии 
 Яблоков-Хнзорян, Степан Миронович (1904—1996) — советский и армянский энтомолог, доктор биологических наук, специалист по жесткокрылым.



См. также 
 Яблоково
 Яблочное

Примечания